Половко — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Половко, Анатолий Михайлович (1921—2007) — советский и российский учёный, доктор технических наук, заслуженный деятель науки и техники РСФСР.
 Половко, Иван Кириллович (1887—1967) — советский метеоролог, климатолог, геофизик, кандидат физико-математических наук, профессор.
 См. также 
 Половки (значения)